Bernek  steht für:

 Bernek, auch Pernek, Ort in der Gemeinde Přední Výtoň in Tschechien
 Péter Bernek (* 1992), ungarischer Schwimmer
 Rüdiger Bernek (* 1971), deutscher Altphilologe und Fachdidaktiker

Siehe auch:
 Berneck
 Berneker
 Bärneck
 Bernegg
 Perneck
 Pernek